3-й уланский полк, полное название 3-й императорский и королевский галицийский уланский полк имени эрцгерцога Карла () — кавалерийский полк Императорских и королевских уланов Австро-Венгрии.

История

Боевой путь 
Полк был образован в 1801 году на основе 1-го и 2-го уланских полков, 10-го драгунского полка имени Кинского и 13-го драгунского полка имени Евгения Савойского в Кракове. Почётным покровителем полка стал эрцгерцог Карл Тешенский (Карл Людвиг Австрийский, герцог Тешенский), имя которого полк носил до 1915 года. Полк участвовал в нескольких войнах против Наполеоновской армии.

В 1805 году 3-й уланский полк сражался в Кальдиеро (Италия), в ходе последующего отступления через Штирию участвовал в сражении при Эренхаузене. В 1809 году вёл бои в Германии: части полка сражались под Ландсхутом, Абенсбергом и Ноймарктом; у Гайерсдорфа, Ламбаха и Эбельсберга. В ходе отступления полк участвовал в боях за Блинденмаркт. В ходе Асперн-Эсслингской битвы полк оставался в резерве у Штокерау. В битве при Ваграме участвовал только дивизион полковника, в битве при Штаммерсдорфе отряд капитана графа Евгения Вратиславского провёл атаку вместе с 6-м венским добровольческим батальоном и отбил позиции. Позднее полк принял участие в боях за Шёнграбен, Холлабрунн и Зноймо. Командир полка, граф Генрих Хардегг, был награждён военным орденом Марии-Терезии. В 1813—1814 годах во время освободительного похода русской армии полк участвовал в походе в Верхнюю Италию через Фриули, сражался под Тольмино и Виллановой, а также в Минчо. Подполковник барон Вильгельм фон Менген командовал одним из подразделений в полку. Во время Ста дней Наполеона полк нёс патрульную службу на Верхнем Рейне, в сражения не вступал.

Во время революционных событий 1848—1849 годов 3-й уланский полк находился в резерве в Италии, подразделения полка приняли участие в первом сражении за Виченцу, при Соммакампанье (14 июня), за Кустоццу и Ле-Сей-Ви. В последующем походе на Милан полковник Вюсс со 2-й дивизией сражался на правом фланге, принимал участие в битве за Дзелобоун-Персико. Один эскадрон участвовал в осаде Осоппо. В 1849 году нёс службу в Пьемонте, участвовал в нескольких стычках, неся службу по охране территории. Во время австро-итало-прусской войны 5 эскадронов 3-го уланского полка несли службу в составе 8-го корпуса Северной армии, сражались под Скалицем, Кёниггрецем, Цвиттау и Тобичау.

В годы Первой мировой войны 3-й уланский полк сражался на передовой, помогая пехоте. Полк был расформирован в 1918 году, перед распадом Австро-Венгрии ему пришёл приказ вернуться в Западную Галицию. Данных о том, был ли включён личный состав полка в польскую армию, нет.

Структура 
 Подчинение: 11-й армейский корпус, 7-я кавалерийская дивизия, 20-я кавалерийская бригада.
 Набор рекрутов (1914 год) — Перемышль.
 Национальный состав: 69 % поляков, 26 % русинов (украинцев) и 5 % прочих национальностей.
 Языки: польский.

Униформа 
 1801 год: чёрная чапка, тёмно-зелёные куртка и брюки, алые лацканы, жёлтые пуговицы
 1809 год: алая чапка, тёмно-зелёные куртка и брюки, бордовые лацканы, жёлтые пуговицы
 1865 год: бордовая татарка, светло-голубые мундир-уланка и брюки, бордовые лацканы, жёлтые пуговицы
 1868 год: бордовая татарка, светло-голубая уланка, бордовые брюки и лацканы, жёлтые пуговицы
 1876 год: бордовая чапка, светло-голубая уланка, бордовые брюки и лацканы, жёлтые пуговицы

Гарнизоны 

 1914: штаб и 1-й дивизион — Краков, 2-й — Бельско.

Командиры 
 1801: полковник Генрих Берзина фон Зигенталь
 1805: полковник, граф Йоханн Клебельсберг
 1809: полковник, граф Генрих Хардегг
 1810: полковник, граф Эммануэль Менсдорф-Пули
 1812, полковник Карл фон Гроцковский
 1820: полковник, барон Карл Кресс фон Крессенштейн
 1830: полковник, граф 
 1836: полковник, граф Николаус Лихтенберг
 1843: полковник Франц Вюсс
 1848: полковник Йозеф Батки фон Батка
 1850: полковник, граф Фердинанд Феттер фон дер Лили
 1854: полковник Андреас фон Пихлер
 1859—1865: полковник, граф Йозеф Вальдштайн-Вартенберг
 1867: полковник, граф Максимилиан Маккеффри-Кинмор
 1872: полковник Эмиль ван Гётем де Сент-Агат
 1878—1879: полковник, барон Людвиг де Во
 1880: полковник Вильгельм Райхе фон Тюрехт
 1884: полковник, барон Карл фон Мертенс
 1891: полковник Карл Моравец фон Моранов
 1897: полковник Эдуард фон Бём-Эрмоли
 1903–1907: полковник Алоис Гайер фон Гайерсфельд
 1908–1909: подполковник, барон Йозеф фон Бамберг
 1910–1913: полковник, барон Эрих фон Диллер
 1914: полковник Фридрих Вайсс фон Шлезенбург
 1914: полковник Пауль Ламаич фон Пасан-Бродо

Примечания

Литература 
 Obstlt. Alphons Frhr. v. Wrede: Geschichte der K.u.K. Wehrmacht von 1618 bis Ende des XIX Jh. Wien 1898–1905.
 Georg Schreiber: Des Kaisers Reiterei. Österreichische Kavallerie in 4 Jahrhunderten. Mit einem Geleitwort von Alois Podhajsky. Speidel, Wien 1967.
 B. M. Buchmann: Österreich und das Osmanische Reich. WUV-Univ.-Verl., Wien 1999.
 Allmayer-Beck/Lessing: Die k.u.k. Armee 1848–1918. Bertelsmann, München 1974.
 Osprey Military. Men-at-arms Series Nr. 329.

Ссылки 
 Galizisches Ulanen — Regiment Nr. 1 (1849) Otto, Erzherzog, FML 
 Z historii Ułanów ks.Józefa 
 Austrian Cavalry Regiments and Their Commanders 1792–1815: the Uhlans  

Кавалерийские полки Австрийской империи
Кавалерийские полки Австро-Венгрии
Уланские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1801 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году